Arsia heißen:

 Raša, Stadt und Stadtbezirk in der Gespanschaft Istrien, Kroatien (italienischer Name)
 Raša (Adria), Fluss zur Kvarner Bucht auf Istrien, Kroatien (lateinischer Name, ital. Fiume Arsa)
 Arsia Mons, Schildvulkan in der Tharsis-Region des Planeten Mars